YNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matagami (Québec), (Canada)